D104 (Ardèche), een departementale weg in het Franse departement Ardèche
 D104 (Aude), een departementale weg in het Franse departement Aude